Songs in A Minor — дебютный студийный альбом американской R&B и соул-исполнительницы Алиши Киз, вышедший 5 июня 2001 года на лейбле J Records. Диск сразу дебютировал на первом месте в американском альбомном хит-параде Billboard 200. Тираж превысил 6 млн копий в США и 12 млн в мире. Альбом получил положительные отклики критиков, несколько престижных наград, включая пять Грэмми (2002), и стал рассматриваться классическим. Альбом удостоен Премии «Грэмми» за лучший альбом в стиле ритм-н-блюз. Песня «Fallin'» получила три премии Грэмми в категориях «Песня года», «Лучшая женская вокальная работа в жанре ар-эн-би» и «Лучшая песня в жанре ар-эн-би».

Об альбоме 
Диск получил положительные отзывы музыкальных критиков и интернет-изданий. Он получил 78 из 100 баллов на интернет-агрегаторе Metacritic. Среди отзывов: NME, Q, USA Today , The Washington Post, PopMatters, Robert Christgau, The Village Voice, AllMusic, Rolling Stone, Encyclopedia of Popular Music (2011) и другие.

Коммерческий успех 
Альбом возглавил хит-парад США Billboard 200 (с тиражом 236 тыс. экз. в дебютную неделю).
Во вторую неделю он оставался на вершине хит-парада с тиражом 450 тыс. копий. Альбом провёл в сумме три недели (не подряд) на первом месте чарта. Альбом стал одним из бестселлеров 2001 года. К июню 2014 года тираж достиг 6,348,000 копий в США.

Список композиций 

Замечания
  дополнительные продюсерские концепции additional
  основной продюсер и ремиксер
  ремикс-продюсер
  сопродюсер

Remixed & Unplugged in A Minor 
Все ремиксы и концертные исполнения песен с альбома были изданы 28 октября 2002 года лейблом J Records отдельным диском под названием Remixed & Unplugged in A Minor (а в некоторых странах под названием Songs in A Minor: Remixed & Unplugged). Порция живого исполнения была взята с концерта, записанного 10 августа 2002 года в Сиэтле на KeyArena (штат Вашингтон).

Songs in A Minor: 10th Anniversary Edition 
Юбилейное переиздание 10th Anniversary Edition вышло 27 июня 2011 года и было приурочено к10-летнему юбилею первого релиза альбома Songs in A Minor. Оно представлено в двух изданиях — 10th Anniversary Edition и Collector’s Edition. Первый диск содержит оригинальный альбом. Второй диск, включенный в обоих вариантах выпусках, содержит бонусные песни, в том числе неизданные песни того времени, альтернативные версии и ремиксы, отобранные Киз. «Коллекционное издание» содержит больше бонусных песен, а также «живые» песни и DVD с документальным фильмом о создании альбома и музыкальными видеоклипами. Также была доступна виниловая версия оригинального альбома.

Участники записи 
 Алиша Киз — вокал ; фортепиано ; вокальные аранжировки ; клавишные ; бэк-вокал ; все инструменты ; аранжировка ; все инструменты кроме скрипки ; все инструменты кроме бас-гитары ; цифровое программирование ; концепт-фортепиано ; аранжировка струнных 
 Kerry «Krucial» Brothers — программирование ударных ; цифровое программирование 
 Брайан Кокс — клавишные 
 Miri — скрипка ; клавишные ; струнные

Чарты

Еженедельные чарты

10th Anniversary Edition

Годовые итоговые чарты

Чарты десятилетия

Сертификации

История релиза

Примечания

Литература

Ссылки 
 

Альбомы на английском языке
Альбомы США
Альбомы Алиши Киз
Дебютные альбомы 2001 года
Премия «Грэмми» за лучший альбом в стиле ритм-н-блюз
Альбомы J Records
Альбомы — лауреаты премии MOBO